

Chapelle Saint-Nicolas, à Autelhaut (Arlon) ;
 Chapelle Saint-Nicolas, à Marché (Theux) ;
 Chapelle Saint-Nicolas, à Thynes (Dinant) ;

Chapelle Saint-Nicolas d'Ekuk, en Alaska.

Chapelle Saint-Nicolas, à Autun ;
 Chapelle Saint-Nicolas, à Argentan ;
 Chapelle Saint-Nicolas, la chapelle du Pont Saint-Bénézet à Avignon ;
 Chapelle Saint-Nicolas située en la commune de Génissac ;
 Chapelle Saint-Nicolas au lieu-dit Saint-Nicolas, sur la commune de Gourin ;
 Chapelle Saint-Nicolas, située en la commune de Guer ;
 Chapelle Saint-Nicolas, actuelle chapelle Saint-Joseph à Marignane ;
 Chapelle Saint-Nicolas à Neuwiller-lès-Saverne ;
 Chapelle Saint-Nicolas, située sur la commune de Noyers-sur-Serein ;
 Chapelle Saint-Nicolas de Mire à Harambeltz située sur la commune d'Ostabat (Pyrénées-Atlantiques) 
 chapelle Saint-Nicolas à Ottrott ;
 chapelle Saint-Nicolas, en Plufur ;
 Chapelle Saint-Nicolas-des-Eaux de Pluméliau ;
 Chapelle Saint-Nicolas à Priziac ;
 Chapelle Saint-Nicolas à Vitré ;
 Chapelle Saint-Nicolas située à Vitry-le-François.

Notes, sources et références 

Nicolas
~